Дилонвејл има више значења:
 Дилонвејл (округ Хамилтон, Охајо)
 Дилонвејл (округ Џеферсон, Охајо)